Malaiala pode-se referir a:

 Língua malaiala
 Malaialas, grupo étnico do sul da Índia